7-й Кубок России по баскетболу среди мужских команд — проводился с 2 сентября 2007 г. по 7 февраля 2008 года под эгидой РФБ.

Формат 
На первом этапе (стадия 1/64) команды были разбиты по территориальному признаку на 5 групп: 4 группы по 5 команд и 1 группа из 6 команд. Победители групп выходили в 1/32 финала соревнования.

Начиная с 1/32 все стадии турнира прошли по олимпийской системе. Команды низших дивизионов начали борьбу за трофей со стадии 1/64 финала, команды Суперлиги А со стадий 1/16 и 1/4 финала (с 1/4 в борьбу вступили команды, занявшие места с 1 по 4-е в прошлогоднем чемпионате).

«Финал 4-х» прошёл в Казани с 6 по 7 февраля в Баскет-холле. 6 февраля в 17:30 по московскому времени прошёл полуфинальный матч Динамо М - Химки, в 20:00 – УНИКС - ЦСКА. 7 февраля – финал (20:00). Матч за 3-е место не проводился.

Предварительный этап 
Для матчей плей-офф первым указан хозяин площадки, в случае с 2-раундовым противостоянием – хозяин первого матча.

Групповой этап (1/64 финала) 
Группа А

 Рускон-Мордовия – СДЮСШОР — 90:65 (24:19, 25:14, 20:9, 21:23)
 Рускон-Мордовия – Автодор — 88:49 (25:11, 21:13, 22:11, 20:14)
 Академия-Глобус – Планета-Университет — 90:44 (17:10, 28:8, 23:13, 22:13)
 Автодор – СДЮСШОР — 78:64 (18:17, 22:16, 22:12, 16:19)
 Академия-Глобус – СДЮСШОР — 84:52 (23:12, 24:12, 15:17, 22:11)
 Рускон-Мордовия – Академия-Глобус — 84:55 (12:14, 29:15, 19:11, 24:15)
 Планета-Университет – Автодор — 55:75 (9:22, 14:17, 18:13, 14:23)
 Автодор – Академия-Глобус — 64:76 (17:21, 17:17, 17:23, 13:15)
 Планета-Университет – СДЮСШОР — 52:67 (13:19, 7:17, 15:19, 17:12)
 Планета-Университет – Рускон-Мордовия — 33:84 (8:25, 6:18, 14:16, 5:25
Источник: 

Группа Б

Все матчи состоялись в Воронеже.

 ТГУ-Баскет – БК Липецк — 70:69 (13:18, 21:15, 18:17, 18:19)
 СКИФ – Дизелист — 83:78 (26:22, 23:14, 24:15, 10:27)
 Динамо-Политех – Белогорье-Технолог — 109:81 (26:22, 34:19, 26:17, 23:23)
 Дизелист – Динамо-Политех — 81:74 (21:18, 12:24, 23:11, 25:21)
 Белогорье-Технолог – ТГУ-Баскет — 67:70 (18:16, 14:18, 15:21, 20:15)
 БК Липецк – СКИФ — 92:104 (24:23, 18:33, 25:24, 25:24)
 СКИФ – Белогорье-Технолог — 86:80 (26:19, 12:18, 24:18, 24:25)
 БК Липецк – Дизелист — 81:74 (26:13, 17:22, 17:23, 21:16)
 ТГУ-Баскет – Динамо-Политех — 78:75 1ОТ (21:13, 11:22, 15:16, 17:13, 14:11)
 Динамо-Политех – СКИФ — 82:57 (19:22, 25:9, 27:14, 11:12)
 Белогорье-Технолог – БК Липецк — 72:75 (16:14, 26:21, 16:13, 14:27)
 Дизелист – ТГУ-Баскет — 86:67 (25:10, 20:17, 16:21, 25:19)
 Белогорье-Технолог – Дизелист — 68:77 (14:28, 21:16, 15:19, 18:14)
 СКИФ – ТГУ-Баскет — 65:74 (19:22, 20:10, 10:17, 16:25)
 БК Липецк – Динамо-Политех — 78:83 (20:16, 22:21, 17:27, 19:19)
Источник: 

Группа В

 Десна – ЛенВО — 74:86 (21:17, 18:19, 18:18, 17:32)
 Таурас-Феникс – ЦСК ВВС-Стандарт 2 — 69:50 (12:7, 21:14, 19:14, 17:15)
 ЛенВО – БК Тула — 56:73 (12:11, 7:15, 17:25, 20:22)
 ЦСК ВВС-Стандарт 2 – Десна — 57:64 (14:19, 17:17, 11:9, 15:19)
 ЛенВО – Таурас-Феникс — 57:75 (13:16, 12:24, 8:11, 24:24)
 БК Тула – Десна — 77:72 (16:15, 21:9, 19:24, 21:24)
 БК Тула – ЦСК ВВС-Стандарт 2 — 56:62 (12:23, 22:15, 14:8, 8:16)
 Таурас-Феникс – БК Тула — 56:62 (18:16, 13:10, 14:17, 11:19)
 ЦСК ВВС-Стандарт 2 – ЛенВО — 86:93 1ОТ (17:13, 21:17, 17:22, 19:22, 12:19)
 Десна – Таурас-Феникс — 85:65 (23:12, 19:20, 25:16, 18:17)
Источник: 

Группа Г

Все матчи состоялись в Ессентуках.

 Волжанин-ГЭС – Эльбрус — 105:82 (21:19, 30:19, 29:27, 25:17)
 Динамо-АГУ – Динамо-Ставрополь — 61:76 (15:15, 19:17, 15:20, 12:24)
 Эльбрус – Динамо-АГУ — 91:72 (25:17, 22:32, 29:13, 15:10)
 Роснефть-КБТК – Волжанин-ГЭС — 73:98 (12:24, 23:15, 21:24, 17:35)
 Волжанин-ГЭС – Динамо-Ставрополь — 82:74 (23:17, 18:24, 17:17, 24:16)
 Роснефть-КБТК – Эльбрус — 105:67 (19:21, 32:13, 24:18, 30:15)
 Динамо-Ставрополь – Роснефть-КБТК — 62:74 (13:19, 20:17, 19:18, 10:20)
 Динамо-АГУ – Волжанин-ГЭС — 81:90 (16:29, 14:26, 29:14, 22:21)
 Динамо-Ставрополь – Эльбрус — 73:65 (27:20, 16:19, 12:15, 18:11)
 Роснефть-КБТК – Динамо-АГУ — 74:81 (19:18, 26:22, 7:21, 22:20)
Источник: 

Группа Д

 БК 17х16 – НГУ — 98:82
 ТГАСУ-Универсал – Янтарь — 89:73
 Университет-Юнион – Янтарь — 82:81
 БК 17х16 – ТГАСУ-Универсал — 74:82
 НГУ – ТГАСУ-Универсал — 78:86
 Университет-Юнион – БК 17х16 — 93:96
 Янтарь – БК 17х16 — 63:84
 НГУ – Университет-Юнион — 110:71
 ТГАСУ-Универсал – Университет-Юнион — 98:71
 Янтарь – НГУ — 69:62
Источник:

1/8 финала – I раунд (1/32 финала) 
 Волжанин-ГЭС (Волжский) – Кубань-Локомотив (Краснодар) — 79:75 (22:21, 16:14, 20:22, 21:18)
 БК Рязань – НБА-Нижний Новгород — 61:78 (16:20, 10:15, 15:20, 20:23)
 Динамо-Теплострой (Челябинск) – Енисей (Красноярск) — 94:44 (28:11, 17:14, 29:4, 20:15)
 Рускон-Мордовия (Саранск) – Союз (Заречный) — 74:78 (21:17, 12:32, 21:10, 20:19)
 БК Тула (Тула) – ТЕМП-СУМЗ (Ревда) — 77:74 (21:22, 18:15, 17:29, 21:8)
 ТГАСУ-Универсал (Томск) – БК Иркут (Иркутск) — 55:78 (13:22, 14:19, 10:19, 18:18)
 Металлург-Университет (Магнитогорск) – Урал (Екатеринбург) — 90:77 (19:15, 20:21, 24:25, 27:16)
 ТГУ-Баскет (Тамбов) – Северсталь (Череповец) — 63:85 (22:25, 14:21, 12:25, 15:14)
Источник:

1/8 финала – II раунд (1/16 финала) 
 Волжанин-ГЭС (Волжский) – ЦСК ВВС-Самара — 83:85 (14:17, 18:18, 29:16, 22:34)
 НБА-Нижний Новгород – Спартак СПб — 89:94 (31:20, 24:28, 18:26, 16:20)
 Динамо-Теплострой (Челябинск) – Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) — 69:102 (25:26, 15:24, 10:29, 19:23)
 Союз (Заречный) – Локомотив-Ростов — 67:111 (25:27, 15:29, 22:27, 5:28)
 БК Тула (Тула) – Университет-Югра (Сургут) — 78:93 (23:15, 19:29, 17:30, 19:19)
 БК Иркут (Иркутск) – Спартак-Приморье (Владивосток) — 53:98 (9:25, 14:31, 10:23, 20:19)
 Металлург-Университет (Магнитогорск) – Урал-Грейт (Пермь) — 90:98 1ОТ (31:22, 20:23, 18:18, 14:20, 7:15)
 Северсталь (Череповец) – Триумф (Московская область) — 65:90 (17:25, 17:21, 16:25, 15:19)
Источник: , , ,

1/4 финала – I раунд (1/8 финала) 
 ЦСК ВВС-Самара – Спартак СПб — 85:74 (25:25, 21:15, 18:10, 21:24), 68:74 (23:21, 11:16, 15:22, 19:15)
 Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) – Локомотив-Ростов — 81:90 (21:18, 19:22, 20:27, 21:23), 83:90 (27:18, 22:25, 13:26, 21:21)
 Университет-Югра (Сургут) – Спартак-Приморье (Владивосток) — 86:93 (21:19, 23:26, 19:26, 23:22), 68:83 (13:23, 14:15, 23:19, 18:26)
 Урал-Грейт (Пермь) – Триумф (Московская область) — 73:77 (17:17, 16:16, 17:19, 23:25), 60:77 (18:15, 10:17, 13:23, 19:22)
Источник: , , , ,

1/4 финала – II раунд (1/4 финала) 
 ЦСК ВВС-Самара – Динамо М — 76:79 (14:20, 20:22, 23:18, 19:19), 79:87 (19:17, 25:28, 21:23, 14:19)
 Локомотив-Ростов – Химки — 76:83 (16:25, 17:20, 17:23, 26:15), 76:104 (11:22, 25:22, 22:32, 18:28)
 Спартак-Приморье (Владивосток) – УНИКС (Казань) — 69:78 (9:28, 13:13, 17:18, 30:19), 105:105 2ОТ (20:14, 18:22, 25:20, 22:20, 16:16, 4:13)
 Триумф (Московская область) – ЦСКА — 62:87 (17:19, 11:19, 10:21, 24:28), 78:89 (22:23, 21:22, 17:15, 18:29)
Источник: , , ,

Финал 4-х

Полуфиналы 
 Динамо М – Химки — 71:73 (19:17, 15:17, 17:15, 20:24)
 УНИКС (Казань) – ЦСКА — 50:51 (9:12, 18:10, 10:13, 13:16)

Финал 
 Химки – ЦСКА — 85:67 (14:19, 21:18, 23:8, 27:22)

Источник: , ,

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Статистика турнира на Statbasket.ru

Кубок России по баскетболу
2007 год в баскетболе
2008 год в баскетболе
Спорт в России в 2007 году
Спорт в России в 2008 году